Vire puede designar a: 

 Vire, ciudad de Calvados (Francia).
 Viré, comuna francesa en la región de Borgoña-Franco Condado.
 Río Vire, río de la Normandía, (Francia).
 Distrito de Vire, distrito francés en la región de Normandía.
 Viré-en-Champagne, comuna francesa en la región de Países del Loira.
 Torigni-sur-Vire, comuna francesa en la región de Normandía.
 Tessy-sur-Vire, comuna francesa en la región de Normandía.
 Vire-sur-Lot, comuna francesa en la región de Occitania.
 La Mancellière-sur-Vire, comuna francesa en la región de Normandía.
 Saint-Louet-sur-Vire, comuna francesa en la región de Normandía.